Geologia:
 Una colada és un dipòsit mineral en un terreny inclinat d'una cova.
 Una colada és el mantell de roca al voltant d'un volcà format per la solidificació de magma.
 Una colada de fang és un desplaçament sobtat de fang.
 Metal·lúrgia:
 Colada és un tipus de treball dels metalls.
 Un defecte de colada és una anomalia esdevinguda durant aquest procés.
 Història: La Colada era l'espasa històrica dels comtes de Barcelona.
 Geografia: El barranc de la Colada és un curs d'aigua del Pallars Sobirà.
 Gastronomia: Pinya colada és una beguda alcohòlica originària de Puerto Rico.